Drogo – imię męskie pochodzenia germańskiego wywodzące się od tematu drog – walczyć, lub skrótem od Drogomar, Drogowald, Droghar. Patronem jest św. Drogo, a imieniny obchodzone są 16 kwietnia.

Znane osoby noszące imię Drogo: 
 Drogo (ok. 670 - 708), książę Burgundii (697-708)
 Drogo (zm. 958), książę Bretanii (952-958)
 Drogo de Hauteville (ok 1010 - 1051),  książę Apulii w latach 1046—1051
 Drogo (ok. 1118 - 16 kwietnia 1189), święty katolicki

Bibliografia 
 

Męskie imiona germańskie